WISP eller Wisp kan syfta på:

 Wireless Internet Service Provider
 Women and trans people in Swedish Performance
 en ras i spelet World of Warcraft